Álvarez de Toledo (Argentina), localitat de l'Argentina
 Cayetana Álvarez de Toledo (Madrid, 1974), marquesa de Casa Fuerte, periodista, historiadora i membre del Partit Popular
 Casa d'Álvarez de Toledo, llinatge nobiliari espanyol origen de la Casa d'Alba, del Marquesat de Villanueva de Valdueza i d'altres famílies nobiliàries;

 Gabriel Álvarez de Toledo (1662-1714), poeta, historiador i teòleg castellà 
 Fadrique Álvarez de Toledo
 Fernando Álvarez de Toledo (desambiguació)
 García Álvarez de Toledo (desambiguació)
 Pedro Álvarez de Toledo (desambiguació)